Az Egyesült Királyság városainak népesség szerinti listája, az 1981-es, 1991-es, 2001-es népszámlálások és a 2007-es becslés alapján:

Fordítás

Kapcsolódó szócikkek 
 City státusz az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királysággal kapcsolatos listák
Egyesult Kiralysag